El clade Ferae
 Feres (ciutat)
 Feres (fill de Jàson)
 Feres (fill de Creteu)
 Feres (mitologia), pare de Licurg